Pinchbeck steht für:

 Pinchbeck (Lincolnshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Lincolnshire

Pinchbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Pinchbeck (* 1966), US-amerikanischer Autor und Verfechter des Gebrauchs von psychedelischen Substanzen